Нижче наведено список населених пунктів Ловецької області, Болгарія.

Примітки 

Ловецька область